Эрль — имя собственное, распространено в виде фамилий и топонимов.

Топонимы 
 Эрль (нем. Erl) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Персоналии 
 Эрль, Владимир Ибрагимович (настоящее имя Владимир Иванович Горбунов; 1947—2020) — русский поэт, прозаик и текстолог.
 Эрль, Вольфганг (1912—1980) — немецкий борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призёр Олимпийских игр, неоднократный призёр чемпионатов Европы,